Kapranov (masculin ; ) ou Kapranova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Patronyme 
 Olga Kapranova (1987-), gymnaste rythmique russe.
 Vadim Kapranov (1940-2021), entraîneur de basket-ball russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe